Равена () е провинция в Италия, в региона Емилия-Романя.

Площта ѝ е 1858 км², а населението – около 380 000 души (2007). Провинцията включва 18 общини, административен център е град Равена.

Административно деление 
Провинцията се състои от 18 общини:

Външни препратки 
 Официален сайт